Роэлин Джордж Гордон-Камминг (Гордон-Кумминг) (; 1820—1866) — шотландский охотник и путешественник по Африке.

Биография 
Родился 15 марта 1820 года в богатой семье сэра  и его жены — Элизы Марии Гордон-Камминг. Его дедушка —  — был шотландским политиком, .

Служил в Капской колонии. Охотничьи трофеи Камминга выставлялись на Всемирной выставке 1851 года в Англии и хранятся в музее в  (Шотландия).

Описание путешествий Камминга, важное для изучения жизни животных Южной Африки, было издано под названием «Five years of a hunter’s life in the far interior of South Africa» (6 изд., Лондон, 1870). Оно содержало для своего времени много интересных наблюдений над образом жизни южноафриканских животных.

Умер 24 марта 1866 года.

Примечания

Литература

Ссылки 

Путешественники Великобритании
Исследователи Африки
Учёные XIX века
Охотники Великобритании